Чемпионат мира по водному поло 2003 — 10-й турнир по водному поло в рамках чемпионата мира по водным видам спорта. Турнир прошёл в Барселоне (Испания). Победителем турнира во второй стала сборная Венгрии.

Формат турнира 
Групповой этап турнира был из трёх групп. В группе А было 6 команд, в группах B и C по 5 команд. Победители групп и занявшие вторые места в своих группах, переходят в Финал. Команды, занявшие третьи и четвёртые места в своих группах, переходят в турнир за 7-12 место. Команды, занявшие пятые места в своих группах, переходят в турнир за 13-16 место.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 

 Группа B
 
 
 
 

 Группа C
 
 
 
 

 Группа D

Групповой раунд

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Матчи за 13-16 место

1/8 финала

Матчи за 9-12 место

1/4 финала

Матчи за 5-8 место

1/2 финала

Финалы

Матчи за 15 место

Матчи за 13 место

Матчи за 11 место

Матчи за 9 место

Матчи за 7 место

Матчи за 5 место

Матчи за 3 место

Финал

Итоговое положение

См. также 
 Водное поло на чемпионате мира по водным видам спорта 2003 (женщины)

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по водному поло
водное поло
2003 год в водном поло